Сезон ФК «Дніпро» (Дніпропетровськ) 1976 (весна) — сезон футбольного клубу «Дніпро» у футбольних змаганнях СРСР.

Чемпіонат СРСР з футболу

Кубок СРСР з футболу 
 Див. сезон 1976 (осінь)

Ігри, голи 

 Старший тренер — Віктор Каневський.
 Начальник команди — Анатолій Белолюбський.
 Тренери — Вадим Іванов (до березня), Віктор Фомін.

Посилання 
 Офіційна сторінка клубу
 

Сезони ФК «Дніпро» (Дніпро)
Сезон 1976 українських футбольних клубів
1976 у футболі
1976 в українському спорті